Serena Williams era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione essendo uscita da poco dalla maternità.

Caroline Wozniacki ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Simona Halep con il punteggio di 7–6(2), 3–6, 6–4.

Teste di serie 

  Simona Halep (finale)
  Caroline Wozniacki (campionessa)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno)
  Elina Svitolina (quarti di finale)
  Venus Williams (primo turno)
  Karolína Plíšková (quarti di finale)
  Jeļena Ostapenko (terzo turno)
  Caroline Garcia (quarto turno)
  Johanna Konta (secondo turno)
  Coco Vandeweghe (primo turno)
  Kristina Mladenovic (primo turno)
  Julia Görges (secondo turno)
  Sloane Stephens (primo turno)
  Anastasija Sevastova (secondo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)
  Elena Vesnina (secondo turno)

  Madison Keys (quarti di finale)
  Ashleigh Barty (terzo turno)
  Magdaléna Rybáriková (quarto turno)
  Barbora Strýcová (quarto turno)
  Angelique Kerber (semifinale)
  Dar'ja Kasatkina (secondo turno)
  Dar'ja Gavrilova (secondo turno)
  Dominika Cibulková (primo turno)
  Peng Shuai (primo turno)
  Agnieszka Radwańska (terzo turno)
  Petra Kvitová (primo turno)
  Mirjana Lučić-Baroni (secondo turno)
  Lucie Šafářová (terzo turno)
  Kiki Bertens (terzo turno)
  Ekaterina Makarova (primo turno)
  Anett Kontaveit (quarto turno)

Qualificate 

  Anna Kalinskaja (primo turno)
  Anna Blinkova (primo turno)
  Zhu Lin (primo turno)
  Viktorija Golubic (primo turno)
  Irina Falconi (primo turno)
  Denisa Allertová (quarto turno)

 Ivana Jorović (primo turno)
 Viktória Kužmová (primo turno)
 Marta Kostjuk (terzo turno)
 Anna Karolína Schmiedlová (primo turno)
 Luksika Kumkhum (terzo turno)
 Magdalena Fręch (primo turno)

Lucky loser 

  Viktorija Tomova (primo turno)

 Bernarda Pera (terzo turno)

Wildcard 

  Kristie Ahn (primo turno)
  Wang Xinyu (primo turno)
  Jessika Ponchet (primo turno)
  Destanee Aiava (primo turno)

 Olivia Rogowska (secondo turno)
 Jaimee Fourlis (primo turno)
 Ajla Tomljanović (primo turno)
 Lizette Cabrera (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2018